Bob Merrill (jazzmusicus) - Amerikaans jazzmusicus
 Bob Merrill (trompettist) - Amerikaans jazztrompetist